Eudocie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Eudocie est un prénom féminin peu usité aujourd'hui.

Patronyme 
 Eudocie (vers 400 - †460), impératrice d'Orient et femme de lettres.
 Eudocie Makrembolitissa, épouse de l'empereur byzantin Constantin X (règne de 1059 à 1067).
 Eudocie Baïana, épouse de l'empereur byzantin Léon VI le Sage.
 Eudocie Comnène, fille de l'empereur byzantin Alexis Ier.
 Eudocie Décapolitissa, épouse de l'empereur byzantin Michel III.
 Eudocie Ingérina,épouse de l'empereur byzantin Basile Ier.
 Eudocie († entre 362 et 364), sainte chrétienne grecque d'Asie mineure, captive en Perse, emprisonnée, puis martyre décapitée ; célébrée le 4 août.
 Eudocia (princesse romaine)

Références